Narym (Rusland), dorp in Rusland
 Narym (rivier), rivier in Kazachstan